El término "Melville" puede referirse a:

Antártida 
 Cabo Melville (Islas Shetland del Sur)
 Melville Pico, isla Rey Jorge.
 Melville Glaciar, la Tierra de Graham.
 Melville Highlands, Laurie Island.
 Melville Point, la Tierra de Marie Byrd.

Australia 
 Cabo Melville, Queensland.
 Parque Nacional Cabo Melville
 Ciudad de Melville, Australia Occidental, la autoridad del gobierno local.
 Distrito electoral de Melville, Australia Occidental.
 Melville, Australia Occidental, un suburbio de Perth.
 Isla Melville, Territorio del Norte

Canadá 
 Melville, Saskatchewan, una ciudad.
 Melville (distrito electoral), Saskatchewan, un distrito electoral federal, Saskatchewan.
 Melville (distrito electoral provincial), Saskatchewan.
 Melville, una comunidad dentro de la ciudad de Caledon, Ontario.
 Península de Melville, Nunavut.
 Melville Sound, Nunavut.
 Isla de Melville (Territorios del Noroeste y Nunavut).
 Isla de Melville (Nueva Escocia), en el puerto de Halifax, Nueva Escocia.
 Melville Cove, en Puerto de Halifax, Nueva Escocia.
 Isla Melville, una pequeña isla en el Discovery Islands, Columbia Británica.
 Isla Melville, una pequeña isla cerca de Dundas Island, Columbia Británica.
 Melville Island, en Saint- Maurice Río, en Shawinigan, en Mauricie, en Quebec.
 Lago Melville, Labrador.

Groenlandia 
 Melville Bay, Groenland.

Nueva Zelanda 
 Melville, Nueva Zelanda, un suburbio de Hamilton.

Estados Unidos 
 Melville, Luisiana, una ciudad.
 Melville Township, condado de Renville, Minnesota.
 Melville, Montana, una comunidad no incorporada.
 Melville, Nueva York, una aldea y lugar censo-señalado en la ciudad de Huntington.
 Melville, Dakota del Norte, una comunidad no incorporada.
 Melville, Oregon, una comunidad no incorporada.
 Melville, Rhode Island, un pueblo.
 Melville, Virginia Occidental, una comunidad no incorporada.

Sudáfrica 
 Melville, Gauteng, un suburbio de Johannesburgo, Sudáfrica.

Melville,  barrio del municipio  de Balábac perteneciente a la provincia  de Paragua en Mimaro, Región IV-B.

Personalidades 

 Alexander Leslie-Melville, decimocuarto conde de Leven (1924-2012), terrateniente escocés, político y soldado.
 Andrew Melville (1545-1622), teólogo escocés.
 Andy Melville (nacido 1968), jugador de fútbol de Gales.
 Arthur Melville (1855-1904), pintor escocés.
 Betty Leslie -Melville (1927-2005), activista estadounidense de los derechos animales.
 Carl Melville (1875-1957), escultor alemán.
 George Wallace Melville (1841-1912), explorador estadounidense.
 Gert Melville (* 1944), medievalista alemán.
 Henry Dundas, 1er Vizconde Melville (1742-1811) político escocés.
 Henry H. Melville, Boston-Financiero, uno de los fundadores de la Shawinigan Water and Power Company y vicepresidente de la Great Northern Railway (Gran Ferrocarril del Norte).
 Herman Melville (1819-1891), escritor estadounidense y novelista norteamericano.
 James Melville
 Jean-Pierre Melville (1917-1973), director de cine francés.
 Melville Herskovits (1895–1963), antropólogo e historiador estadounidense.
 Kerry Melville, nombre de soltera de la Kerry Reid (nacido 1947), jugador de tenis australiano.
 Robert Dundas, segundo Vizconde Melville (1771-1851), político escocés.
 Rodney Melville (nacido en 1941), juez estadounidense.
 Ronald Melville (1903-1985), botánico británico.
 Sam Melville (1936-1989), actor estadounidense.
 A Scott Melville (nacido 1966), jugador de tenis estadounidense.

Gente 
 Melville ( nombre), incluidas las listas de personas con el apellido y nombre de pila.
 La familia Melville, una familia escocesa noble.

Naves 
 , tres buques de la Royal Navy.
 , dos barcos que llevan el nombre de George W. Melville.
 , un barco y un establecimiento de la orilla de la Marina Real Australiana.
  R/V Melville , un buque de investigación oceanográfica.

Títulos 
 Conde de Melville, en la dignidad de par de Escocia.
 Vizconde Melville, en la dignidad de par del Reino Unido.

Otros usos 
 Melville (álbum), el álbum 1991 por Rheostatics.
  Melville (1995-1999), la banda de rock francesa.
 Melville Corporación, una corporación minorista holding estadounidense desaparecida.
 Melville Shoe Corporation, una corporación estadounidense desaparecida.
 The Melville, un rascacielos en Vancouver, Canadá.
 Melville Club de Bridge, Edimburgo, Escocia.
 Melville AFC, para formar el equipo de fútbol de Nueva Zelanda, que ahora forma parte de Estados Melville.
 Melville ( cráter) en el planeta Mercurio.